Okręty US Navy o nazwie USS "Wilkes-Barre":
 Pierwszy USS "Wilkes-Barre" (CL-90) był krążownikiem lekkim. Przemianowany na USS "Astoria" (CL-90) w 1944.
 Drugi USS "Wilkes-Barre" (CL-103) był krążownikiem lekkim zwodowanym w 1943.

Wilkes-Barre